Toro se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Rafael Andres Toro
 Silvia Toro